Estación de Marsella puede referirse a:
 La estación de Marsella-San Carlos, de la ciudad francesa.
 La estación de Marsella del TransMilenio de Bogotá.